Santo Tomé ist der Name folgender Orte:

in Argentinien:
 Santo Tomé (Corrientes), Gemeinde in der Provinz Corrientes
 Santo Tomé (Santa Fe), Gemeinde in der Provinz Santa Fe
 Departamento Santo Tomé, Department in der Provinz Corrientes

in Spanien:
 Santo Tomé (Jaén), Gemeinde in Andalusien
 Santo Tomé del Puerto, Gemeinde in Kastilien-Leon mit Aeródromo de Santo Tomé del Puerto

Siehe auch:
 São Tomé (Begriffsklärung)